Белінда Бенчич і Катерина Сінякова були чинними чемпіонками, але Бенчич вирішила того року не брати участі. Сінякова грала в парі з Барборою Крейчиковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Маргарита Гаспарян і Андреа Главачкова.
Гаспарян і Главачкова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Марія Ірігоєн і Паула Каня з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw 

Парний розряд